Flock steht für:
 Flock, Peer-to-Peer-Filesharing-Netzwerk, siehe Overnet
 Flockfaser
 Flock (Browser), einen Browser
 eines der Grundschleppnetze der Binnenfischerei
 eine Art-Rock-Band, siehe The Flock
 ein Film, siehe The Flock – Dunkle Triebe
 Flock (Satelliten), eine Konstellation von Erdbeobachtungssatelliten

Flock ist der Familienname folgender Personen:
 Dietmar Flock (* 1934), deutscher Agrarwissenschaftler
 Dirk Flock (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Dorothea Flock (1608–1630), Opfer der Hexenprozesse in Bamberg
 Erasmus Flock (1514–1568), deutscher Mathematiker, Astronom, Dichter und Mediziner, Stadtarzt von Nürnberg
 Fonty Flock (1920–1972), US-amerikanischer Rennfahrer
 Janine Flock (* 1989), österreichische Skeletonpilotin
 Kendra Flock (* 1985), kanadische Fußballspielerin
 Robert Herman Flock Bever (* 1956), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von San Ignacio de Velasco in Bolivien
 Tim Flock (1924–1998), US-amerikanischer Rennfahrer

The Flock steht für:
 The Flock, US-amerikanische Rockband
 The Flock – Dunkle Triebe, US-amerikanischer Thriller

Siehe auch:
 Flöck
 Pflock
 Vlok